Великолепная семёрка:

Кино и телевидение 
 «Великолепная семёрка» (, 1960) — американский художественный фильм в жанре вестерн.
 «Возвращение великолепной семёрки» (, 1966) — продолжение фильма 1960 года.
 «Ружья великолепной семёрки» (, 1969) — продолжение фильма 1966 года.
 «Великолепная семёрка снова в седле» (, 1972) — американский кинофильм в жанре вестерн. Продолжение цикла фильмов о «Великолепной семёрке».
 «Великолепная семёрка» (, 1997—2000) — американский художественный телесериал в жанре вестерн, основанный на фильме 1960 года.
 «Великолепная семёрка» (, 2016) — американский кинофильм в жанре вестерн. Ремейк фильма «Великолепная семёрка».
 «Великолепная семёрка» — телевизионная викторина для детей, выходившая на российском телевидении в 1990-е годы.
 «Великолепная семёрка» () — эпизод американского телесериала «Сверхъестественное».
 «Великолепная семёрка гладиаторов» — итальянский приключенческий фильм в жанре фэнтези 1983 года.

Другое 
 «Великолепная семёрка» () — семь кладбищ, используемых жителями Лондона в XIX веке.
 «Великолепная семёрка» — группа из семи близких одиночных нейтронных звёзд.

См. также 
 Семёрка